Николай Скрябин:
 Скрябин, Николай Александрович (1849—1914) — русский дипломат.
 Скрябин, Николай Фёдорович (XIX век) — статский советник, управляющий (гражданский губернатор) Якутской области (09.02.1856—26.03.1857  и повторно 30.11.1862-01.07.1865); кавалер многих орденов (См. Памятная книжка Якутской области на 1863 год. СПб. 1864, сс. 6; 115).